Поліця, Полиця (, ) — південнослов'янський топонім.
 Республіка Поліця — середньовічна держава в Хорватії.

Прапротна Полиця — поселення в общині Церклє-на-Горенськем, Горенський регіон.
 Пшенична Полиця — поселення в общині Церклє-на-Горенськем, Горенський регіон.

Поліця — населений пункт в общині Врси у складі Задарської жупанії.
 Поліця — населений пункт в общині Єлса у складі Сплітсько-Далматинської жупанії.
 Поліця — населений пункт в общині Крк у складі Приморсько-Горанської жупанії.
 Поліця — населений пункт в общині Марина у складі Сплітсько-Далматинської жупанії.
 Поліця — населений пункт в общині Подбаблє у складі Сплітсько-Далматинської жупанії.
 Поліця-Бриг — населений пункт в общині Нин у складі Задарської жупанії.
 Поліця Козицька — населений пункт в общині Вргораць у складі Приморсько-Горанської жупанії.

Поліця — населений пункт в общині Даниловград.

Також 
 Полиці
 Полиця (значення)